Turnovo peut se référer à :

Veliko Turnovo, une ville du centre nord de la Bulgarie, et le chef-lieu de la province du même nom.

Turnovo, village de la commune de Desinić dans le Comitat de Krapina-Zagorje en Croatie.

Tyrnavos, une ville grecque de Thessalie

Tournovo, un village de Macédoine du Nord dans la municipalité de Bosilovo ;
Horizont Turnovo, le club de football de Tournovo.